Stora Rödskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Rödskäret (vid Bengtskär, Kimitoön), Åboland, 
 Stora Rödskäret (vid Morgonlandet, Kimitoön), Åboland,

Se även
Rödskär
Lilla Rödskäret

Robotskapade Finlandförgreningar